Шютц (Щюц) () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шюц, Альфред (1899—1959) — австрийский социолог и философ.
 Шюц, Биргит (род. 1958) — немецкая гребчиха.
 Шютц, Вильгельм фон (1776—1847) — немецкий писатель.
 Шютц, Генрих (1585—1672) — немецкий композитор и органист.
 Шютц, Герман (1822—1892) — германский филолог и педагог.
 Шюц, Йозеф (1910—1989) — немецкий государственный деятель, чешский коммунист
 Шютц, Карл-Хайнц (род. 1975) — австрийский флейтист.
 Шюц, Феликс (род. 1987) — немецкий хоккеист.
 Шютц, Франц (1892—1962) — австрийский органист и музыкальный педагог.
 Шютц, Фридрих (1844—1908) — австрийский журналист и драматург.
 Шютц, Фридрих Вильгельм (1758—1834) — немецкий публицист и драматург.
 Шютц, Хуго (1900—1969) — эстонский скрипач.

Примечания